Санта-Лузія () — португальська власна назва.

Топоніми

Санта-Лузія (Ангра-ду-Ероїшму) — парафія.
 Санта-Лузія (Оріке) — парафія.
 Санта-Лузія (Меаляда) — парафія.
 Санта-Лузія (Сан-Роке-ду-Піку) — парафія.
 Санта-Лузія (Тавіра) — парафія.
 Санта-Лузія (Фуншал) — парафія.